Косезе могу бити:

 Косезе (Водице), насељено мјесто у општини Водице, Република Словенија
 Косезе (Крaс), насељено мјесто у општини Илирска Бистрица, Република Словенија
 Косезе (Љубљана), насељено мјесто града Љубљане, Република Словенија